Raquel Kops-Jones e Abigail Spears erano le detentrici del titolo ma la Spears ha scelto di non partecipare.
Kops-Jones ha fatto coppia con Anastasija Rodionova ma le due sono state battute al secondo turno da Chuang Chia-jung e Hsieh Su-wei.

Il titolo è stato vinto da Chan Hao-ching e Chan Yung-jan che hanno battuto in finale Casey Dellacqua e Jaroslava Švedova per 7-5, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Martina Hingis /  Sania Mirza (semifinale)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
  Casey Dellacqua /  Jaroslava Švedova (finale)

  Raquel Kops-Jones /  Anastasija Rodionova (secondo turno)
  Anastasija Pavljučenkova /  Lucie Šafářová (secondo turno)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (primo turno)
  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (primo turno)

Wildcard 

  Madison Brengle /  Alexa Glatch (primo turno)
  Madison Keys /  Lisa Raymond (secondo turno)

  Christina McHale /  Coco Vandeweghe (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2015
WTA Tour 2015